Васи́лий Гу́барев:
 Губарев, Василий Васильевич (?—1847) — Георгиевский кавалер; полковник; № 5534; 29 ноября 1837.
 Губарев, Василий Ильич (1916—1992) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.
 Губарев, Василий Николаевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 18 сентября 1915.